Masculino pode ser:

Macho - um gênero biológico.
Masculinidade - conjunto fatores e características de um ser macho. 
Um tipo de flexão de gênero gramatical.
Masculinismo - movimento pró os direitos dos homens.

Desambiguação